Борис Израилевич Купе́нский (1916 — 1982) — инженер-конструктор, кораблестроитель, главный конструктор сторожевых кораблей типа проекта 50, больших противолодочных кораблей проекта 61 типа «Комсомолец Украины» и атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан».

Биография 
Родился 10 (23 ноября) 1916 года в Очакове (ныне Николаевская область, Украина).

В 1940 году после окончания Николаевского кораблестроительного института работал в КБ судостроительного завода.

С 1947 года Б. И. Купенский заместитель главного конструктора, с 1953 года — главный конструктор сторожевых кораблей проекта 50 типа «Горностай». Для советского военно-морского флота было построено 68 кораблей проекта знаменитого «Полтинника».

В 1955—1979 годах являлся главным конструктором проекта в ЦКБ-53 в Ленинграде (ныне Северное проектно-конструкторское бюро).

С 1957 года Б. И. Купенский был главным конструктором Больших противолодочных кораблей проекта 61. Первый головной корабль этой серии «Комсомолец Украины» был заложен 15 сентября 1959 года на стапеле завода № 445 имени 61 коммунара в Николаеве.

В 1968 — 1982 годах был главным конструктором первого в ВМФ СССР боевого надводного корабля с ядерной энергетической установкой и головного в серии атомных ракетных крейсеров проекта 1144 типа «Киров».

Умер 12 мая 1982 года. Похоронен в Ленинграде на Серафимовском кладбище.

Корабли спроектированные Б. И. Купенским

Награды и премии 
 два ордена Трудового Красного Знамени 
 орден «Знак Почёта»
 медали
 Сталинская премия первой степени (1951) — за работу в области техники
 Ленинская премия (1966) — за создание принципиально нового корабля, на котором впервые в практике военного кораблестроения были установлены газотурбинная энергетическая установка, работающая на вал, корабль имел зенитно-ракетное вооружение.

Семья 
 жена — Купенская Светлана Аркадьевна (1922—2006)

Примечания

Литература 
 Мелуа А. И. Инженеры Санкт-Петербурга : Энциклопедия. Издательство: Издательство Международного фонда истории науки, 1996 г. ISBN 5-86050-081-5.
 СПКБ 60 лет вместе с флотом. :- С-П. 2006
 Апальков Ю. В. Корабли ВМФ СССР. Том III. Противолодочные корабли. Часть 1. Противолодочные крейсера, большие противолодочные и сторожевые корабли
 Широкорад А.Б.  Флот, который уничтожил Хрущев. - М.: Аст, 2004. С. 210 ISBN 5-17-021113-9

Ссылки 
 Купенский Борис Израилевич
 Купенский Б. И.
  Купенский Борис Израилевич — Российская Еврейская Энциклопедия
 Знаменательные и памятные даты в истории флота России и СССР

Кораблестроители СССР
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели СССР
Машиностроители
Похороненные на Серафимовском кладбище